Кара-Холь ( — Чёрное озеро), Тапсы-Аксы — село в Бай-Тайгинского кожууне Республики Тыва. Административный центр и единственный населённый пункт Кара-Хольского сумона.

История 
Название Кара-Холь — от близлежащего озера Кара-Холь

Тапсы-Аксы — по урочищу Тапсы-Аксы, где находится памятник федерального значения руническая надпись (таспы)

География 
Село находится у впадения р. Тапсы в р. Алаш.

К селу административно относятся  местечки (населённые пункты без статуса поселения):   м. Алаш-Ишти, м. Дапсы, м. Даштыг-Хол, м. Делег Хол, м. Сукпак, м. Торгалыг, м. Хол-Бажы, м. Шивилиглер.
 Уличная сеть
ул. Адыгбай, ул. Ананды, ул. Дапсы, ул. Кошкар-оол, ул. Майын-Тараа, ул. Монгуш Эдуард, ул. Фабрик Антон.

Географическое положение 
Расстояние до:

районного центра Тээли (Бай-Тайга): 43 км.

столицы республики  Кызыл:    329 км.

Известные жители 
6 февраля 1941 года в селе Кара-Холь родился Солун-оол Люндуп Иргитович — актёр театра, народный артист Российской Федерации, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Республики Тыва.

Кужугет Сереевич Шойгу — советский партийный и государственный деятель, секретарь Тувинского обкома КПСС.

Калин-оол Сереевич Кужугет — первый учёный-геолог Тувы.

Население

Инфраструктура 
 образование
д/с Сайлык, «Сайзанак»

Школа имени Кужугета Шойгу
 сельское хозяйство
Вылов рыбы и водных биоресурсов в реках, озёрах, водохранилищах и прудах сельскохозяйственными товаропроизводителями — СХПК ДАПСЫ

Разведение овец и коз — МУУП «КАРА-ХОЛ», СХК «АЛАШ»
 культура
сельский дом культуры
 административная деятельность
МУЧ АДМ СП СУМОН КАРА-ХОЛЬ

Транспорт 
Автодорога местного значения.

Ссылки 
Активисты ОНФ в Туве приняли участие в проверке участковой больницы отдаленного села Кара-Холь// Тувинская правда, 10/01/2015

Школе села Кара-Холь присвоено имя Кужугета Шойгу// Тувинская правда, 09/26/2014

Примечания 

Населённые пункты Бай-Тайгинского кожууна